Nederlandse personen:
Johan Jacob Belinfante (1874-1947), jurist, journalist en schaakspeler
Emmy Belinfante (1875-1944), feministe en journaliste
Emmy Belinfante-Belinfante (1875-1944), schrijfster
Bertha Belinfante (1880-1933), celliste
Daniël Belinfante (1893-1945), componist
Wim Belinfante (1904-1997), jurist
Frieda Belinfante (1904-1995), celliste, dirigent en verzetsstrijdster
Guus Belinfante (1911-2000), advocaat en hoogleraar (vader van Judith en Joost)
Frederik Belinfante (1913-1991), natuurkundige en hoogleraar
Judith Belinfante (1943), historica, politica en bestuurder (zus van Joost)
Joost Belinfante (1946), componist, trombonist en zanger (broer van Judith)
Peter Belinfante (1951-2010), politicus